Op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in het Oostenrijkse Innsbruck werden op 63 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat de medaillespiegel.

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medailleklassement
Voor drie onderdelen werden medailles uitgereikt aan teams die zijn samengesteld uit verschillende nationaliteiten, deze zijn  vermeld achter ‘Gemengde landenteams’. Het organiserend land, Oostenrijk, heeft in de tabel een blauwe achtergrond.

 * Gemengde landenteams: deze medailles werden behaald in de sporten (tussen haakjes: aantal onderdelen):
 - Curling (1)
 - Kunstschaatsen (1)
 - Rodelen (1)

 Medaillespiegel